Sedlak oder Sedlák ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Sedlak (1983–2012), kanadischer Koch
 Borek Sedlák (* 1981), tschechischer Skispringer
 Erich Sedlak (1947–2018), österreichischer Schriftsteller
 Friedrich Sedlak (1895–1977), österreichischer Violinist und Dirigent
 Hanns Sedlak (1873–1947), österreichischer Eisenbahnfachmann
 Jan Sedlák (1871–1924), mährischer Theologe und Historiker
 Johann Sedlak (1820–1870), österreichischer Theologe
 Johann Nepomuk Sedlák (1854–1930), böhmischer Bischof

 Robert Sedlak (* 1969), deutscher Architekt
 Silwa Sedlak (* 1941), österreichischer bildender Künstler
 Tomáš Sedlák (* 1983), slowakischer Fußballspieler
 Wenzel Sedlák (1776–1851), böhmischer Arrangeur und Klarinettist